Rubrique des chiens écrasés
Un chien écrasé

Voir aussi
Paf le chien